Robert Kuczynski bzw. Robert Kuczyński ist der Name folgender Personen:

* Robert Kuczyński (* 1966), polnischer Schachspieler
 Robert René Kuczynski (1876–1947), deutscher Ökonom und Demograf